Grundl ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Grundl (* 1965), deutscher Sachbuchautor, Vortragsredner und Managementtrainer
 Christian Grundl (* 1985), deutscher Koch
 Erhard Grundl (* 1963), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdB